Nordegg steht für:

 Nordegg (Alberta), ein Ort in Kanada

Nordegg ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Nordegg (* 1967), österreichische Sängerin und Schauspielerin 
 Martin Nordegg (1868–1948), deutschstämmiger kanadischer Pionier
 Sepp Nordegg (1913–1984 in Wien), österreichischer Bühnenbildner

Siehe auch:
 Nordeck
 Nordek